Nagin ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel Nagin (* 1948), US-amerikanischer Politikwissenschaftler und Kriminologe
 Ray Nagin (* 1956), amerikanischer Politiker

Nagin (Devanagari: नागिन ‚weibliche Schlange‘) ist der Titel folgender Filme:

 Nagin (1954), indischer Hindi-Film von Nandlal Jaswantlal
 Nagin (1959), pakistanischer Film von Khalil Qaiser
 Nagin (1976), indischer Hindi-Film von Rajkumar Kohli
 Nagin (1981), indischer Marathi-Film von Ramakant Kavthekar und Vivek Vasant